filmy
 Oh, Susanna – amerykański film z 1933 roku
 Oh, Susanna! – amerykański film z 1936 roku
 Oh, Susanna – amerykański film z 1951 roku

Przypisy